Howell může být:

 Bell & Howell – americká společnost
 Howell county – okres ve státě Missouri v USA

příjmení
 viz Howell (příjmení)